Санчо III:

 Санчо III (король Кастилии) (1134—1158) — король Кастилии.
 Санчо III (король Наварры) (985—1035) — король Наварры, граф Арагона, Кастилии и Рибагорсы.
 Санш III (герцог Гаскони) (Санчо III; ум. до 893) — первый независимый герцог Гаскони с 864.

См. также 
 Санчо